Valjavec ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Valjavec (1909–1960), deutscher Historiker
 Tadej Valjavec (* 1977), slowenischer Radrennfahrer